Velika nagrada Italije 1969 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 7. septembra 1969.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 68
| 1:39:11,26
| 3
| 9
|-
! 2
| 4
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 68
| + 0,08 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 22
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 68
| + 0,17 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 18
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 68
| + 0,19 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 32
|  Piers Courage
| Brabham-Ford
| 68
| + 33,44 s
| 4
| 2
|-
! 6
| 10
|  Pedro Rodriguez
| Ferrari
| 66
| +2 kroga
| 12
| 1
|-
! 7
| 16
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 66
| +2 kroga
| 2
|  
|-
! 8
| 30
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 64
| Motor
| 8
|  
|-
! 9
| 2
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 63
| Pog. gred
| 9
|  
|-
! 10
| 26
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 61
| Brez goriva
| 15
|  
|-
! NC
| 14
|  John Surtees
| BRM
| 60
| +8 krogov
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jackie Oliver
| BRM
| 48
| Pritisk olja
| 11
|  
|-
! Ods
| 36
|  Silvio Moser
| Brabham-Ford
| 9
| Puščanje goriva
| 13
|  
|-
! Ods
| 28
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 6
| Puščanje olja
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 3
| Motor
| 14
|  
|}

Formula 1 sezona 1969
1969